Muara Tenang (Semendo Darat Tengah), een plaats in Indonesië
Muara Tenang (Tanjung Raya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing